Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Titouan Droguet e Kyrian Jacquet hanno sconfitto Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Austin Krajicek /  Hugo Nys (quarti di finale)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarti di finale)

  Rafael Matos /  David Vega Hernández (quarti di finale) 
  André Göransson /  Nathaniel Lammons (quarti di finale)

Wildcard 

  Titouan Droguet /  Kyrian Jacquet (campioni)

  Sascha Gueymard Wayenburg /  Luca Van Assche (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open du Pays d'Aix 2022